Diego García-Sayán Larrabure (Nueva York, 2 de agosto de 1950) es un abogado y político peruano. Fue ministro de Justicia durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua (2000-2001) y ministro de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2002).

Desde 2004, y hasta hace poco, fue juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que fue presidente entre 2010 y 2014.

Biografía 
Nació en el barrio de Forest Hills en Brooklyn, Nueva York, el 2 de agosto de 1950. Hijo del excanciller Enrique García-Sayán y Carmen Larrabure del Solar. Asimismo, es bisnieto del político y marino Aurelio García y García, héroe de la guerra del Pacífico, y nieto del jurista Carlos Larrabure y Correa. Entre sus antepasados también se encuentran el excanciller Eugenio Larrabure y Unanue, el prócer Hipólito Unanue y el coronel del ejército libertador Juan Crisóstomo de Mendiburu.

Realizó sus estudios escolares en el Colegio Santa María Marianistas de Lima, del cual egresó en 1967. 

Ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú para seguir estudios de Derecho en 1968, se graduó de bachiller en Derecho en 1975 y consiguió el título de abogado en 1976. En 1970 realizó estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas (Austin). En 1980 fue elegido como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima por la Izquierda Unida.

Estuvo casado con la abogada Eda Rivas Franchini, con quien tiene tres hijos: Enrique Diego (n. 1979), Gonzalo Alonso (n. 1981) y Rodrigo Aurelio (n. 1983).

Vida política 
Su carrera política la inicia en las elecciones generales de 1990, donde García-Sayán postuló a la Cámara de Diputados por la Izquierda Unida. Sin embargo, no resultó elegido.

En las elecciones generales de 1995, intentó postular al Congreso de la República por Unión por el Perú, nuevamente sin éxito.

Congresista (2000) 
El 3 de mayo del 2000, tras el fallecimiento del congresista Gustavo Mohme Llona, García-Sayán juró como congresista de la república, en calidad de accesitario, para completar el periodo parlamentario 1995-2000.

Ministro de Justicia (2000-2001) 
El 27 de noviembre del 2000, fue nombrado ministro de Justicia por el presidente transitorio, Valentín Paniagua.

Como tal, promovió la normalización de las relaciones del Perú con la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impulsó la reconstrucción del Sistema de Justicia.

Permaneció en el cargo hasta 28 de julio del 2001.

Ministro de Relaciones Exteriores (2001-2002) 
El 28 de julio del 2001, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores por el expresidente Alejandro Toledo. Dentro de sus labores, destacó la adhesión del Perú a la Corte Penal Internacional y la aprobación por la OEA de la Carta Democrática Interamericana (iniciativa peruana que personalmente lideró).

En el 2004, fue elegido como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual ha sido presidente en el período 2010-2014.

De 2005 a 2013, fue miembro de la Corte Permanente de Arbitraje.

El 26 de enero de 2012, se graduó en la maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la PUCP, sustentando la tesis Derecho de los pueblos indígenes y justicia interamericana, obteniendo la mención de sobresaliente.

El 15 de agosto de 2014, la Cancillera peruana anunció que propuso su candidatura a la Secretaría-General de la OEA. A pocas semanas de haber sido propuesto para dicho cargo, anunció su renuncia, según argumenta, fue a causa del poco apoyo recibido por el Estado peruano.

En diciembre de 2016, fue nombrado como relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados.

Libros 

El caso Marcona, análisis histórico-jurídico de los contratos (1975)
Las tomas de tierras en el Perú (1982)
Sistema interamericano de derechos humanos: efectos de las decisiones de la CIDH (2008)

Distinciones 

  Oficial de la Orden de Isabel la Católica, Reino de España (1993);
  Orden Nacional al Mérito con el grado de comendador, Presidencia de la República de Ecuador (2000);
   Orden El Sol del Perú, Gobierno de la República del Perú (2001);
  Orden del Cóndor de los Andes con el grado de gran cruz, Gobierno de Bolivia (2001);
  Orden de San Carlos con el grado de gran cruz, Gobierno de Colombia (2001);
  Orden Nacional Juan Mora Fernández con el grado de gran cruz, placa de plata, Gobierno de Costa Rica (2002);
  Orden Nacional José Matías Delgado con el grado de gran cruz, placa de plata, Gobierno de El Salvador (2002);
 Orden del Servicio Civil del Estado, Gobierno de la República del Perú (2002);
  Orden Nacional al Mérito con el grado de gran cruz, Presidencia de la República de Ecuador (2002);
 Medalla Francisco García Calderón, Colegio de Abogados de Lima (2010).

Genealogía

Véase también 
 Ministro de Justicia del Perú
 Ministro de Relaciones Exteriores del Perú

Referencias

Enlaces externos 
 Judge Diego García Sayán, Inter-American Court
 ICHR orders abolition of mandatory death sentence
 Human rights court decision handed down in Barbados case
 Globalization and the struggle against discrimination and exclusion, a statement by Diego García Sayán
 
 Renuncia a su candidatura a la OEA

Nacidos en Brooklyn
Diego
Abogados de Perú
Políticos de Perú
Escritores de Perú
Embajadores políticos de Perú
Ministros de Justicia de Perú
Ministros de Relaciones Exteriores de Perú
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Grandes cruces de la Orden El Sol del Perú
Opositores al gobierno de Alberto Fujimori
Miembros de Izquierda Unida (Perú)
Regidores de Lima